Сара може да се отнася за:

 Сара — библейска прамайка, жена на Авраам;
 Сара — женско име с еврейски произход;
 Сара — народ в Чад и Централноафриканската република;
 Сара – езикът на народа Сара;
 Сара — провинция в Боливия;

Вижте също 
 Теодора (рождено име Сара) — българска царица, втора съпруга на цар Иван Александър.